

События 

 Вторжение Вильгельма Завоевателя в Бретань, чтобы поймать графа Норфолка. Король Франции Филипп I приходит на помощь бретонцам, и Вильгельм вынужден отступить.
 Ансельм Кентерберийский создаёт «Монологион»
 Продолжение борьбы за инвеституру. Генрих IV собирает собор в Вормсе, который низлагает папу. Папа отлучает Генриха IV от церкви и освобождает его вассалов от клятвы верности. Немецкие князья поднимают мятеж против императора.
 Объединение Арагона и Наварры.
 1076—1094 — король Наварры Санчо Рамирес Арагонский.
 1076—1115 — маркграфиня Тосканы Матильда (1046—1115).
 Война Польши с Чехией. Поход Владимира Мономаха и Олега Святославича на Чехию на помощь польскому князю Болеславу Смелому. Неудачный поход Болеслава в Западное Поморье. Коронация Болеслава II.
 1076—1089 — король Хорватии Дмитар Звонимир.
 Империя Гана разгромлена Альморавидами.
 Сельджуки взяли Дамаск.
 Сражение вьетнамцев с войсками Сун на реке Ньы-нгуйет.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1076 году
 1 июня — Мстислав Владимирович Великий, великий князь киевский.
 Абу Бакр ибн аль-Араби - арабский историк, кади, факих.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1076 году

См. также